Beuthner ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Christian Beuthner (1689–1742), deutscher Schriftsteller
 Gerhard Beuthner (1887–?), ehemaliger deutscher Maler und Grafiker
 Wolfgang Beuthner, ehemaliger deutscher Eishockeyspieler (SC Dynamo Berlin)

Siehe auch:
 Beutner